Ди́на Анато́льевна Кочетко́ва (род. 27 июля 1977, Москва) — советская и российская спортсменка (спортивная гимнастика).

Начала тренироваться в Московском Локомотиве , после перешла в московский ЦСКА.

Серебряный призёр Олимпийских игр (1996), двукратная чемпионка мира (1994, 1996), трёхкратный бронзовый призёр чемпионата мира (1994, 1994, 1994), трёхкратный бронзовый призёр чемпионата мира (1994, 1994, 1994), многократный серебряный призёр чемпионата Европы (1991 — юниор, 1994, 1994, 1996), многократный бронзовый призёр чемпионата Европы (1991, 1991, 1991 — юниор, 1994, 1996).

Спортивные достижения 

После 1995 поступила в институт Лесгафта в Санкт-Петербурге.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 января 1997 года) — за заслуги перед государством и высокие спортивные достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996 года

Примечания

Ссылки 
 Дина Кочеткова на сайте Международной федерации гимнастики 
 

Гимнасты России
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике